Коммунистический район

 Коммунистический район — район Акмолинского округа Казахской АССР, существовавший в 1928—1930 годах.
 Коммунистический район — район Московской области, существовавший в 1929—1957 годах.
 Коммунистический район — название района Кушониён Таджикистана в 1980—1992 годах.
 Коммунистический район — название Юкоричирчикского района Узбекистана в 1978—1992 годах.